de Nevers ou  de Donzy, née vers 1205 et morte en 1225, est comtesse consort de Saint-Pol de 1221 à 1225. À la mort de son père (1222), sa mère Mathilde de Courtenay l'associa à la gestion des trois comtés dont elle avait la charge, Nevers, Auxerre et Tonnerre, de 1222 à 1225.

Famille 
Elle est la fille d' et de Mathilde de Courtenay. Sa mère est la seule enfant issue du premier mariage de  avec la comtesse  (morte en 1192), dont elle est l'héritière. Le mariage des parents d'Agnès de Donzy est la conséquence d'un traité de paix : pendant un conflit, Hervé de Donzy a fait prisonnier Pierre de Courtenay, et celui-ci a dû lui accorder la main de sa fille et lui céder le comté de Nevers.

Mariages et descendance 
Agnès devient l'héritière des comtés de Nevers, Auxerre et Tonnerre après la mort de son frère Guillaume (vers 1207-1214). Le , elle est mariée à Philippe de France, fils aîné du futur  et de Blanche de Castille ; grâce à cette union, le roi , grand-père du jeune marié, espère rattacher les comtés de Nevers, Tonnerre et Auxerre à la couronne. Agnès est alors âgée de douze ans et Philippe de huit ans, mais il meurt en .

Elle se remarie en 1221 avec  (mort en 1226), dont elle a :
 Gaucher de Châtillon (mort en 1250), marié à Jeanne de Clermont ;
 Yolande de Châtillon (morte en 1254), mariée à  ;
 Marie de Châtillon (morte avant 1242), mariée à Renaud de Dammartin puis à .

Agnès meurt en 1225 et son mari est tué, l'année suivante, pendant le siège d'Avignon où il combat aux côtés du roi . Leurs enfants sont confiés à leur grand-mère maternelle, Mathilde de Courtenay.

Ascendance

Notes et références 

Maison de Nevers
Décès en 1225
Date de naissance non renseignée (XIIIe siècle)
Comtesse de Saint-Pol